|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Women's Open) van 2004 vond plaats van 16 tot en met 22 augustus 2004 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 76e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennis­toernooi van Cincinnati 2004. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Deze editie was het eerste Cincinnati-vrouwentoernooi sinds 1988. Barbara Potter was toen de laatste winnares.

Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, won de titel. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Russin Vera Zvonarjova in twee sets. Davenport schreef voor de enige keer in haar carrière het toernooi van Cincinnati op haar naam. Het was haar 44e WTA-titel, de zesde van 2004.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Lisa McShea en Milagros Sequera, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een verstuikte voet van Sequera.

Het als derde geplaatste duo Jill Craybas en Marlene Weingärtner won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Emmanuelle Gagliardi en Anna-Lena Grönefeld in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun enige gezamenlijke titel. De Amerikaanse Craybas had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Duitse Weingärtner geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Cincinnati 2004
Cincinnati